Ecoporanga kan syfta på följande:

 Ecoporanga (djur), ett släkte skalbaggar

Geografi

Brasilien 

 Ecoporanga (ort), Espírito Santo, 
 Ecoporanga (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar